Załoga Dino (ang. DinoSquad, 2007–2008) – amerykański serial animowany wyprodukowany przez DIC Entertainment. W Polsce serial był emitowany na kanale nieistniejącym już KidsCo. Wersję polską opracowało Toya Sound Studios. Obecnie emituje go stacja Top Kids.

Opis fabuły 
Pięciu nastolatków Rodger, Max, Caruso, Fiona i Buzz dzięki swojej mocy mogą zmieniać się w dinozaury. Dzięki pomocy tajemniczego nauczyciela pani Moynihan, która jest antropologiem, uczą się jak używać swoich mocy i ratować planetę przed Victorem Veloci.

Bohaterowie 
 Rolf "Max" Maxwell
 Irwin "Caruso"
 Fiona Flagstaff
 Rodger Blair
 Neil "Buzz" Buzzmati

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 Oficjalna strona serialu

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2007
Seriale telewizyjne zakończone w 2008